Béla Révész  ist der Name folgender Personen:

* Béla Révész (Schriftsteller) (1876–1944), ungarischer Schriftsteller
 Béla Révész (Fußballspieler) (1887–??), ungarischer Fußballspieler